Новосёлки 1 — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Новосёлки 1 — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Новосёлки 1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

См. также 

 Новосёлки
 Новосёлки 2